Brouwerij Martens (Bocholt), een bierbrouwerij in de Belgische gemeente Bocholt
Brouwerij Martens (Zulte), een bierbrouwerij in de Belgische gemeente Zulte